Goldrake – fumetto italiano per adulti delle Edizioni EP del 1966
 UFO Robot Goldrake – manga e anime giapponese di genere mecha
 Goldrake/Vega – singolo del gruppo Actarus del 1978
 Atlas UFO Robot - Goldrake – nome alternativo con cui è noto l'album musicale monografico del gruppo Actarus dedicato all'omonimo anime giapponese.